Mouzens, commune française de la Dordogne ;
 Mouzens, commune française du Tarn.